YU Hasegawa (Masuho, 5 de julho de 1987) é um futebolista profissional japônes, atacante, milita no Montedio Yamagata.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Montedio Yamagata